Иниотеф — древнеегипетское имя. Известно несколько носивших его фараонов.

Древнеегипетские правители 
 Иниотеф Старший — древнеегипетский номарх, родоначальник XI династии.
 Иниотеф I — древнеегипетский номарх из XI династии.
 Иниотеф II — древнеегипетский фараон из XI династии.
 Иниотеф III — древнеегипетский фараон из XI династии.
 Иниотеф IV — древнеегипетский фараон из XI династии.
 Иниотеф V — древнеегипетский фараон из XI династии.
 Иниотеф VI — древнеегипетский фараон из XVII династии.
 Иниотеф VII — древнеегипетский фараон из XVII династии.
Иниотеф VIII — древнеегипетский фараон из XVII династии.

Официальные лица 

 Иниотеф — полководец времён правления Ментухотепа II, фараона XII династии.
 Иниотеф — сподвижник древнеегипетского фараона Тутмоса III, фараона XVIII династии. Был управляющим оазисами Ливийской пустыни. Являлся потомком раннединастических фараонов Тиниса.